Го́джур () — сельский населённый пункт в Сарпинском районе Калмыкии, входит в состав Кировского сельского муниципального образования.

География 

Посёлок находится в пределах Ергенинской возвышенности в месте слияния балок Селян и Хоменкова в 5,6 километрах (по просёлочной дороге) к юго-юго-западу от посёлка Кировский (центр СМО), в 14 километрах к югу от села Садовое, в 10 километрах (по просёлочной дороге) к северу от села Обильное.

История 
Посёлок первоначально назывался Аршань-Годжур (). После депортации калмыков в декабре 1943 года значился в документах как хутор Песчаный, а также под историческим названием Аршань-Годжур. Впоследствии слово «Аршань» в названии отпало.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года большинство населения посёлка составляли калмыки (49 %) и русские (34 %)

Социальная сфера 
В посёлке Годжур расположено государственное социальное учреждение «Сарпинский психоневрологический дом-интернат» (СПНДИ) на 300 мест.

Достопримечательности 
Посёлок окружает Байрачный лес — памятник природы республиканского значения.

Примечания 

Населённые пункты Сарпинского района
Переименованные населённые пункты России